

События 
 8 марта — немецкий астроном Иоганн Кеплер открыл законы движения планет.
 В Праге составлено правительство из десяти «заместителей» («лейтенантов»), которые не признавали «дефензоров» и подвергали их репрессиям. 5 мая — Протестантские депутаты сейма собрались для выражения протеста Матиашу. Матиаш объявил их бунтовщиками. Волнения в Праге. 23 мая — расправа протестантских дворян над имперскими наместниками в Праге (Пражская дефенестрация 1618 года). Событие стало толчком к началу Тридцатилетней войны (продолжалась до 1648).
 1618—1648 — Тридцатилетняя война в Европе.
 Чешский сейм избрал правительство 30 директоров, установившее связи с протестантами Венгрии и Австрии и Фридрихом Пфальцским. Занятие чехами Пльзеня, Будеёвице, Часлава. Переговоры с моравским ландтагом. Чешское войско заняло крупнейшие моравские города. Командовавший армией в Моравии чешский магнат Альбрехт Валленштейн смещён ландтагом. Из Чехии изгнаны иезуиты.
 Смерть последнего из прусских Гогенцоллернов. Объединение Бранденбурга и Пруссии под властью Гогенцоллернов.
 Франсуа де Россе перевёл на французский язык и опубликовал вторую часть «Дон Кихота» Мигеля де Сервантеса.
 Сентябрь — Польские отряды подошли к Москве и заняли Тушино. 1 октября — Неудачный приступ Москвы. Декабрь — Деулинское перемирие между Польшей и Россией на 14,5 лет. Польша получала Смоленск, Чернигов, Новгород-Северский, Трубчевск, Серпейск, Белый, Невель, Себеж, Красный.
 16 октября — выступление горожан Могилёва против принудительного введения церковной унии
 9 ноября 1618 года в селе Глебовском произошёл бой русских воинов с отрядом пана Чаплинского.

 В Сибири на берег реки Томи высадился отряд казаков и начал возведение Кузнецкого острога (ныне город Новокузнецк).
 Султан Марокко Мулай Зидан прекратил помощь марокканским войскам в Судане. Однако государство Сонгаи вышло из войны крайне ослабленным и практически распалось.
 1618—1622 — Султан Турции Осман II. Сын Ахмеда I и Кёсем.
 Фахр-ад-дин II вернулся в Ливан. Он быстро сформировал войско в 100 тыс. бойцов. Он ликвидировал турецкое господство от Антиохии до Сафада.
 Посольство из Кахети в Москве. Представляло также Имерети, Гурию и Менгрелию.
 Вторжение чжурчженей в Ляодун. Они захватили город Фушунь.
 В Китае введён дополнительный земельный налог «на снабжение армии в Ляодуне».
 1618—1619 — Посольство казака Якова Петлина побывало в Пекине.

Литература

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1618 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1618 году

 18 апреля — Мария Воплощения, блаженная римско-католической церкви, инокиня Ордена Босых Кармелиток.

Примечания

См. также